Pinga Fogo (apresentador)
 Pinga Fogo (futebolista)
 Pinga-Fogo - programa de televisão

Desambiguação